Шпиль — вертикальне завершення будівлі у формі сильно витягнутих догори конуса чи піраміди.
 Шпиль чи кабестан — вертикальний коловорот на судні (для піднімання й опускання якоря, піднімання важких речей тощо).

Топоніми 
 Шпиль — село, Сумська область, Білопільський район (Україна).
 Шпиль — гора у хребті Перселл, що в горах Колумбія у провінції Британська Колумбія (Канада).
 Шпиль — гола конусоподібна гора в Криму за 1,5 км від нп Грушівка (Судак, Україна).

Інше 
 «Шпиль» — український російськомовний комп'ютерний журнал.

Див. також 
 Гострий Шпиль — село, Сумська область, Недригайлівський район (Україна)
 Брашпиль — горизонтальний коловорот на судні